Focus může znamenat:

 focus (optika) - zaostření, v optice
 focus (GUI) - vlastnost GUI, že nanejvýše jediný prvek je označen jako aktivní
 Focus (firma) – česká optická společnost
 Focus (desková hra) – desková hra
 Focus (jízdní kola) – německý výrobce jízdních kol
 Focus (periodikum) – název německého periodika
 Focus (hudební skupina) – nizozemská hudební skupina
 Focus groups – marketingový pojem
 Ford Focus – automobil značky Ford
 Focus - název italského televizního kanálu skupiny Mediaset